Сінник — приміщення, сарай для сіна.
 Сінник — матрац з сінним наповненням.

Див. також 
 Сеник
 Сенник